Флаг Ка́менского городского округа является основным (наряду с гербом) опознавательно-правовым знаком. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба муниципального образования, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области Российской Федерации, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 3 июля 2003 года как флаг «муниципального образования „Каменский район“» (после муниципальной реформы — «Каменский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1266.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, имеющее вдоль нижнего края на расстоянии 1/5 от ширины полотнища белую, с двумя пурпурными (сиреневатыми) просветами в 1/10 от ширины полосы каждый, волнообразную полосу шириной в 1/5 от ширины полотнища. У древка на расстоянии в 1/4 от длины полотнища помещено изображение фигур районного герба (камень и колосья), выполненное жёлтым цветом. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Хлебные колосья и зелёный цвет олицетворяют природные богатства и сельскохозяйственные угодья, обеспечивающие благосостояние его жителей в прошлом, настоящем и будущем.

Белая волнообразная полоса символизирует обилие водоёмов, а пурпурные просветы — наличие среди них озёр с солёной водой.

Примечания 

Каменский городской округ
Флаги с изображением пшеничного колоса